Medang (Glagah), plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Medang (Medang Deras), plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Koninkrijk Mataram, hindoe-boeddhistisch rijk op Java (752–1045).